

Cinema 
Raggio di sole (The Sunbeam) – cortometraggio del 1912 diretto da David Wark Griffith
 Raggio di sole (Le Mioche) – film del 1936 diretto da Léonide Moguy
 Raggio di sole – film del 1997 diretto da Georg Brintrup

Musica 
 Primo amore/Raggio di sole – 78 giri di Claudio Villa del 1949
 Raggio di sole – traccia dell'album De Gregori di Francesco De Gregori del 1978; una cover è stata realizzata da Luca Carboni in Musiche ribelli
 Raggio di sole – singolo de Le Vibrazioni del 2005, dall'album Le Vibrazioni II

Televisione 
 Raggio di sole (The Good-Bye Room) – episodio della quarta stagione di Cold Case - Delitti irrisolti
 Raggio di sole (Ray of Sunshine) – episodio di Mr. Bean